Édouard Persin (né en 1902), coureur cycliste français ;
 Henri Persin (1916-1985), directeur de la photographie français ;
 Raymond Persin (1870-1934), sculpteur et avocat français.